Birkholz – comune nella Sassonia-Anhalt
 Birkholz – frazione del comune di Rietz-Neuendorf nel Brandeburgo
 Birkholz – località della frazione di Mankmuß del comune di Karstädt nel Brandeburgo
 Birkholz – località del comune di Münchehofe nel Brandeburgo